Жоаозиньо може да се отнася за:
 Жоаозиньо – бивш футболист на Литекс
 Жоаозиньо – бивш футболист на Левски.